Volkswagen Golf Cabriolet er en modelbetegnelse for flere forskellige bilmodeller fra bilfabrikanten Volkswagen. I marts 1979 kom den første model på basis af Golf I på markedet, og derefter fulgte modeller på basis af Golf III og Golf VI. Frem til august 1993 blev der bygget 389.000 eksemplarer af Golf I Cabriolet, og fra september 1993 til april 1998 blev der bygget 171.000 eksemplarer af efterfølgeren baseret på Golf III. Mellem april 1998 og juni 2002 fandtes der en faceliftet udgave af Golf III Cabriolet med optiske træk fra Golf IV.

Alle generationer af Golf Cabriolet er blevet bygget hos firmaet Karmann i Osnabrück, som også har deltaget i udviklingen af den åbne Golf og frem til januar 1980 også byggede forgængeren Volkswagen Type 1 Cabriolet. Enkelte eksemplarer af Golf III Cabriolet er dog blevet bygget hos Volkswagen de México i Puebla.

Golf Cabriolet var fra foråret 1979 og frem til produktionens indstilling i midten af 2002 en af de mest populære åbne biler på det tyske og østrigske marked.

I juni 2011 introducerede Volkswagen en ny Golf Cabriolet på basis af Golf VI, som blev præsenteret på Geneve Motor Show i marts 2011.

Indføring af styrtbøjlen 
Golf Cabriolet var den første åbne bil med fast monteret styrtbøjle. I 1970'erne begyndte en diskussion i USA om bilsikkerhed. Derefter var det overordentligt "usikkert" at køre i cabriolet, da bilerne ikke havde ret meget sikkerhed ved væltning. Af denne grund forsynede Volkswagen den åbne Golf med styrtbøjle.

Den nye model blev i starten ikke modtaget ret godt af den bestående kundekreds til Type 1, og blev specielt i rød lakering med den nye styrtbøjle, og lidt nedladende kaldt "jordbærkurv". Der blev set kritisk på, at "fornøjelsen ved at køre åben bil" blev begrænset af de ikke helt nedrullelige bageste sideruder og styrtbøjlen. En fordel var dog, at de forreste sikkerhedsseler (den firepersoners bil havde på begge de bageste siddepladser kun hofteseler) monteret på styrtbøjlen hævede bilens tyngdepunkt og øgede sikkerheden ved ulykker med rulning samt karrosseriets stivhed.

Efter Golf Cabriolet indbyggede flere andre bilfabrikanter styrtbøjler i deres cabriolet-modeller, f.eks. Ford Escort Cabriolet (1983), Peugeot 205 Cabriolet (1986) og Opel Kadett Cabriolet (1987).

Selv de sidste modeller frem til 2002 havde styrtbøjle. På moderne cabrioleter bruges der næsten aldrig styrtbøjler, da der i stedet ofte benyttes automatisk udklappelige støtter som rulningsbeskyttelse. Heller ikke den nye Golf Cabriolet fra 2011 har nogen fast styrtbøjle længere.

Presenning 
På Golf I Cabriolet blev anvendelsen af den medleverede presenning foreskrevet ved åbent tag, frem for alt for at beskytte personerne i bilen ved et eventuelt uheld mod de åbne og skarpkantede metalled. På de første modeller frem til august 1981 − derefter lå det åbne tag 10 cm længere nede − var kalechen placeret meget højt, hvilket ved kørsel på dårlige veje gjorde at låsen nemt kunne udløses. Herefter bevægede fartvinden den oplåste kaleche opad. På efterfølgeren, baseret på Golf III, var kalechen dybere anbragt, hvilket også forbedrede sigtbarheden bagud. Presennigen var ikke tvingende nødvendig, men blev dog alligevel medleveret til Golf III Cabriolet for at modvirke tilsmudsning af kalechen.

Golf I Cabriolet (1979−1993) 

Den første generation af Golf Cabriolet kom på markedet i marts 1979 med valg mellem to forskellige motorvarianter:
 Cabriolet GLS, 1,5 liter 51 kW (70 hk)
 Cabriolet GLI, 1,6 liter 81 kW (110 hk)

Efter at produktionen af Type 1 Cabriolet ophørte i starten af 1980, blev Golf Cabriolet den mest solgte bil i sin klasse. Efter at salgstallene for cabrioleter steg kraftigt i løbet af 1980'erne og Golf Cabriolet optrådte i talrige tv-serier (som f.eks. Remington Steele), fik bilen kultstatus og er i dag en eftersøgt youngtimer.

Produktionen af den første Golf Cabriolet fortsatte, selv om Golf I i august 1983 blev afløst af Golf II.

Modellen fik et facelift i maj 1987, hvor optikken blev tilpasset den daværende tidssmag. Derved fik kølergrillen større ribber og bilen fik gennem større kunststofkofangere en bredere og rundere form. Mange ældre biler blev herefter bygget om til det nye design. Motorprogrammet svarede i den samlede byggetid generelt til de aktuelle benzinmotorer i den almindelige Golf.

Fra 1992 kunne Golf I Cabriolet fås med førerairbag som ekstraudstyr, hvilket gjorde modellen til den første Volkswagen som kunne fås med airbag. Modsat hvad flere tror fandtes modellen ikke med ABS-bremser.

Fra september 1992 fandtes modellen kun med en 1,8-liters benzinmotor med 72 kW (98 hk) og reguleret katalysator. Denne motor opfyldt udstødningsnormen Euro 1.

Modellen fandtes også i flere forskellige specialudgaver: Quartett, Coast, Bel Air, Young Line, Fashion Line, Classic Line, Toscana, Sportline, Acapulco, Genesis og Etienne Aigner.

Tekniske data

Specialmodeller

Golf III Cabriolet (1E, 1993−1998) 

Også den i sensommeren 1993 introducerede Golf III Cabriolet (type 1E) fandtes i flere forskellige specialmodeller: Pink Floyd, Rolling Stones, Bon Jovi, Joker, Highline og Classic Edition.

Modellen var i 1995 en af de få åbne biler, som også kunne fås med dieselmotor (TDI).

Tekniske data

Specialmodeller

Golf IV Cabriolet (1E, 1998−2002) 

I foråret 1998 kom Golf IV Cabriolet på markedet. Modifikationerne begrænsede sig dog til et modificeret front- og hækparti samt enkelte detaljer i kabinen såsom en blå/rød instrumentbelysning og nye overflader samt rat fra Golf IV. Dermed var modellen kun et facelift af Golf III Cabriolet.

I midten af 2002 blev produktionen indstillet, i første omgang uden direkte efterfølger.

Tekniske data

Golf VI Cabriolet (1K, 2011−) 

Efter en pause på ni år kom der i juni 2011 en ny Golf Cabriolet på markedet, denne gang på basis af Golf VI. Produktionsstedet er fortsat Osnabrück, men på grund af karrosserifabrikanten Karmanns konkurs og Volkswagens overtagelse af fabrikken hedder den nu Volkswagen Osnabrück GmbH.

Golf VI Cabriolet findes med benzinmotorer fra 77 kW (105 hk) til 195 kW (265 hk) og dieselmotorer på 77 kW (105 hk) og 103 kW (140 hk).

I midten af 2012 tilkom Golf GTI Cabriolet, som i foråret 2013 blev suppleret med en R-model med 195 kW (265 hk).

Tekniske data

Referencer

Litteratur 
 Das Golf Cabriolet. Technik und Preise – Modelljahr 2014. Volkswagen AG, 26. september 2013 (på tysk).
 Das Golf GTI Cabriolet. Technik und Preise – Modelljahr 2014. Volkswagen AG, 26. september 2013 (på tysk).
 Das Golf R Cabriolet. Technik und Preise – Modelljahr 2014. Volkswagen R GmbH, 26. september 2013 (på tysk).
 Das Golf Cabriolet. Technik und Preise – Modelljahr 2015. Volkswagen AG, 24. april 2014 (på tysk).
 Das Golf GTI Cabriolet. Technik und Preise – Modelljahr 2015. Volkswagen AG, 24. april 2014 (på tysk).
 Das Golf R Cabriolet. Technik und Preise – Modelljahr 2015. Volkswagen R GmbH, 24. april 2014 (på tysk).
 Golf Cabriolet. Zusatzanleitung zur Betriebsanleitung Golf. Volkswagen AG, februar 1997 (på tysk).
 Betriebsanleitung. Golf. Volkswagen AG, januar 1997 (på tysk).
 Betriebsanleitung. Golf Cabriolet. Volkswagen AG, november 2011 (på tysk).
 Volkswagen Golf Cabriolet servicemappe, hæfte 3.3 "Tekniske data". Volkswagen AG, maj 2001. Varenr. 221.551.GCT.00 (på tysk).
 Automobil Revue. Katalog 2000 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted  (på tysk)

Cabriolet
Små mellemklassebiler
Cabrioleter
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1979
Biler introduceret i 2011
Biler fra 1970'erne
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne